Shumlin ist der Familienname folgender Personen:

 Herman Shumlin (1898–1979), Theater-Regisseur und -Filmproduzent
 Peter Shumlin (* 1956), US-amerikanischer Politiker; seit 2011 Gouverneur des Bundesstaates Vermont